Кароліна Плішкова була чинною чемпіонкою, але вирішила замість захисту взяти участь у турнірі в Токіо.

Ірина-Камелія Бегу виграла титул, у фіналі перемігши Олександру Соснович з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

2015
Korea Open Singles
Korea Open Singles